Второй чемпионат Украины по футболу был разыгран с 15 августа 1992 года по 20 июня 1993 года. Победителем стало киевское «Динамо», которое только по разнице мячей опередило днепропетровский «Днепр».

История 
Сезон 1992/1993 стал последним в 90-х, когда какой-либо клуб мог составить серьёзную конкуренцию киевскому «Динамо» в чемпионате Украины. Им стал, имевший молодую и талантливую команду (чемпионы СССР 1991 года среди дублёров), днепропетровский «Днепр», сразу несколько игроков которого в дальнейшем перешли в «Динамо».

В отличие от первого чемпионата, который был переходным, команды не были разделены на 2 группы и судьба чемпионства зависела от выступлений на протяжении сезона, а не от конкретного матча. Чемпион прошлого сезона, симферопольская «Таврия», заняла 10-е место.

С самого начала чемпионата лидерство захватил «Днепр», воспользовавшись организационными и тренерскими проблемами «Динамо», однако к концу чемпионата киевляне смогли выйти вперёд, благодаря серии ничейных результатов «Днепра». За три тура до конца чемпионата команды встретились в очном поединке, в Днепропетровске. На тот момент «Динамо» было впереди на 2 очка. Победу в матче одержали хозяева, таким образом сравнявшись с «Динамо» по очкам. К концу чемпионата ситуация не изменилась. В регламенте не была прописана процедура определения чемпиона при равенстве очков. В чемпионате СССР в таких ситуациях должен был играться «золотой матч», однако было принято решение определить чемпиона по текущему турнирному положению (второй, после количества очков, критерий при определении позиции — количество побед — также был равным, но у «Динамо» была лучше разница мячей).

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты матчей

Итоговая таблица 

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Лидеры по туру

Итоги 
По итогам сезона киевское «Динамо» получило право выступать в Лиге чемпионов УЕФА, днепропетровский «Днепр» — в Кубке УЕФА, а львовские «Карпаты» — в Кубке обладателей кубков УЕФА. Ни один клуб не покинул высшую лигу, так как ФФУ приняла решение о расширении лиги до 18-ти команд. Из первой лиги в высшую вышли винницкая «Нива» и шепетовский «Темп»

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 1992/1993 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1992/1993 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1992/1993 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1992/1993 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1992/1993 на wildstat.ru
 Сезон 1992/1993 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1992/1993 на stat-football.com

1992/1993
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993
Футбол на Украине в сезоне 1992/1993